Gmina Dębowiec je označení dvou gmin v Polsku:

 Gmina Dubovec (Gmina Dębowiec (Slezské vojvodství)) – gmina ve Slezském vojvodství
 Gmina Dębowiec (Podkarpatské vojvodství) – gmina v Podkarpatském vojvodství

Externí odkazy